Crisci kan som auktorsförkortning betyda:

 Jorge Víctor Crisci
 Jorge Victor Crisci

Robotskapade auktorsförkortningar